Авельяноса-де-Муньо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Численность населения — 139 человек (2007).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса